Юрий Бобков:
 Бобков, Юрий Анатольевич (род. 1975) — украинский шашист, участник чемпионатов мира по международным шашкам.
 Бобков, Юрий Иванович (род. 1951) — заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель челябинского театра «Манекен».
 Бобков, Юрий Игоревич (род. 1996) — украинский хоккеист.
 Бобков, Юрий Николаевич (1955—2008) — советский футболист.